Osoby o tym nazwisku:
 Raluca Turcan – rumuńska polityk i ekonomistka
 Vladimir Turcan – mołdawski polityk